Giuseppe Colombo kan syfta på bland andra:

* Giuseppe Colombo (1836–1921), italiensk politiker och ingenjör
 Giuseppe Colombo (1920–1984), italiensk matematiker och ingenjör
 Giuseppe Colombo (1923–2005), italiensk teolog